До, до веак тыбэй, ឌ — 13-я буква кхмерского алфавита, третья буква третьей варги (веак тыбэй). В словах индийского происхождения соответствует звуку ретрофлексный звонкий альвеолярный взрывной согласный [ḍ]. В лигатурах, в качестве подписной буквы, пишется уменьшенной, без графического изменения.

Ссылки 
 Алфавит (аудио)

Кхмерский алфавит
Пали